Jméno Plhov má více sídel:
 Plhov (Samšina), část obce Samšina v okrese Jičín
 Plhov (Červené Janovice), část obce Červené Janovice v okrese Kutná Hora
 Plhov (Náchod), část města Náchod v okrese Náchod